Filigrana hace referencia a varios artículos:

 Filigrana (artesanía), un trabajo de artesanía realizado con finísimos hilos de metal;
 Filigrana de papel (Quilling, en inglés), el arte de enrollar papel;
 Filigrana (papel), marca translúcida hecha en el papel, también llamada marca al agua o marca de agua;
 Nombre común de la planta Achillea millefolium.